Puquina puede hacer referencia a:

Idioma puquina
Puquina, una localidad de Perú.